Il doppio del torneo di tennis St. Petersburg Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori František Čermák e Jaroslav Levinský che hanno battuto in finale Artem Derepasko e Orest Tereščuk 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 František Čermák /  Jaroslav Levinský (Campioni)
 Artem Derepasko /  Orest Tereščuk (finale)

 Michail Elgin /  Dmitri Vlasov (semifinali)
 Leonardo Azzaro /  Potito Starace (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

St. Petersburg Challenger 2002